Rantosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rantosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Rantosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Rantosaari (ö i Kajanaland), 
 Rantosaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 
 Rantosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar